Kränzle ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Kränzle (* 1942), deutscher Politiker (CSU)
 Johannes Martin Kränzle (* 1962), deutscher Sänger (Bariton)
 Josef Kränzle (* 1944), deutscher Unternehmer, Politiker und Mäzen